Saint-Ferréol (avec un trait d'union) désigne plusieurs lieux ou édifices :

Communes

France 
 Saint-Ferréol, commune de la Haute-Savoie.
 Saint-Ferréol, village de la Haute-Garonne sur la commune de Revel.
 Saint-Ferréol-d'Auroure, commune de la Haute-Loire.
 Saint-Ferréol-de-Comminges, commune de la Haute-Garonne.
 Saint-Ferréol-des-Côtes, commune du Puy-de-Dôme.
 Saint-Ferréol-Trente-Pas, commune de la Drôme.
 Saint-Ferriol, commune de l'Aude (répertoriée ici car Ferriol est une déformation de Ferréol).
 Sainte-Féréole, commune de Corrèze.

Canada 
 Saint-Ferréol-les-Neiges, commune du Québec

Espagne 

 Sant Ferriol, commune de Catalogne.

Noms de rues 

De nombreuses rues portent le nom de Saint-Ferréol en France, la plus connue étant celle de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône.

Autre villes ayant une rue (ou route) (de) Saint-Ferréol : Toulouse, Bon-Encontre, Brioude, Céret, Chomelix, Cohade, Gardouch, Revel, Saint-Cézaire-Sur-Siagne, Sainte-Florine, Savines-Le-Lac, Tavel et Uzès.

Villes ayant une avenue (de) Saint-Ferréol : Cannes, Cavalaire-sur-Mer, Saint-Rome-de-Tarn.

Villes ayant un chemin de Saint-Ferréol : Chis, Lorgues, Monts-de-Randon et Saint-Laurent-d'Olt. 

Il existe aussi une rue Ferréol à Nérac, un quai Ferréol à Alès, un chemin de la fontaine Saint-Ferréol et une place Saint-Ferréol à Essômes-sur-Marne.

Autres lieux en France 
 Lac de Saint-Ferréol, un lac artificiel de la Montagne Noire, sur la commune de Revel, dans la Haute-Garonne.
 Îlot Saint-Ferréol, une île appartenant aux îles de Lérins, administrée par la commune de Cannes, dans les Alpes-Maritimes.
Désert de Saint-Ferréol, plateau isolé situé sur la commune de Dourgne dans le Tarn.
 Port-Ferréol, petit port de plaisance aux Issambres, quartier de la commune de Roquebrune-sur-Argens dans le Var.
 Domaine de Saint-Ferréol, un domaine viticole à Pontevès dans le Haut-Var.
 Abîme de Saint-Ferréol, aven aménagé en cave d'affinage pour le fromage de Roquefort, commune de Campestre-et-Luc dans le Gard.
 Ancien Rhône de Saint-Ferréol aux Saintes-Maries-de-la-Mer dans les Bouches-du-Rhône.
 Le puig Ferréol, sommet des Pyrénées à Prats-de-Mollo-la-Preste dans les Pyrénées orientales.

Édifices

Châteaux 
 Château de Saint-Ferréol, à Menglon, dans la Drôme.
 Château de Saint-Ferriol, dans l'Aude.

Ermitages 
 Ermitage Saint-Ferréol, près de Céret dans les Pyrénées-Orientales.
 Ermitage Saint-Ferréol à Lorgues, dans le Var.

Églises 
 Basilique Saint-Ferréol et Saint-Ferjeux à Besançon dans le Doubs.
 Abbatiale Saint-Ferréol, à Essômes-sur-Marne dans l'Aisne.
 Église Saint-Ferréol les Augustins à Marseille.
 Église Saint-Ferréol d'Ally dans le Cantal.
 Église Saint-Ferréol de Curgy en Saône-et-Loire.
 Église Saint-Ferréol de Lentignac dans le Lot-et-Garonne.
 Église Saint-Ferréol de la Pava dans les Pyrénées-Orientales.
 Église Saint-Ferréol de Saint-Fargeau dans l'Yonne.
 Église Saint-Ferréol de Saint-Fergeux dans les Ardennes.
 Église Saint-Ferréol de Saint-Ferréol en Haute-Savoie.
 Église Saint-Ferréol de Saint-Forget dans les Yvelines.
 Église Saint-Ferréol de Saint-Forgeux dans le Rhône.
 Église Saint-Ferréol de Salsignac dans le Cantal.
 Église Saint-Ferréol de La Saulsotte dans l'Aube.
 Église Saint-Ferréol de Villeret dans l'Aube.

Autres églises 
Église Saint-Ferréol à Bon-Encontre dans le Lot-et-Garonne, à Huez dans l'Isère, à Marcilly-sur-Seine dans la Marne, à Murol dans le Puy-de-Dôme, à Paroy en Seine-et-Marne.

Chapelles 
Chapelle Saint-Ferréol à Bourg-Saint-Andéol en Ardèche, à Claviers dans le Var, à Crest dans la Drôme, à Marie dans les Alpes-Maritimes, à Dourgne dans le Tarn, à Rieutort-de-Randon en Lozère, à Saint-Cézaire-Sur-Siagne dans les Alpes-Maritimes, à Saint-Privat-de-Champclos dans le Gard, à Vergons dans les Alpes-de-Haute-Provence, à Viens dans le Vaucluse.

Patronymes 

 Amédée Martinon de Saint-Ferréol (1810-1904), homme politique français.

Autres 

 Chef-reliquaire de Saint-Ferréol à Nexon (Haute-Vienne).

Homonymie de toponyme
Liste d'églises